Niaqornarsuup Ilua bezeichnet:
 Niaqornarsuup Ilua (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Niaqornarsuup Ilua (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland